Canitz bezeichnet:

 Kanitz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht:
 Friedrich Rudolph Ludwig von Canitz (1654–1699), deutscher Diplomat und Schriftsteller
 Julius von Canitz (* 1815), preußischer Landrat
 Karl von Canitz und Dallwitz (1787–1850), preußischer General und Staatsmann
 Melchior von Canitz (1629–1685), schlesisch-brandenburgischer Rat
 Andreas Canitz, Görlitzer Bürgermeister

Canitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Canitz (Riesa), Ortsteil der Stadt Riesa, Landkreis Meißen
 Canitz (Käbschütztal), Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal, Landkreis Meißen
 Canitz (Thallwitz), Ortsteil der Gemeinde Thallwitz, Landkreis Leipzig
 Canitz-Christina (sorb. Konjecy), Ortsteil der Gemeinde Kubschütz, Landkreis Bautzen

Siehe auch:
 Kanitz